Koncz Sándor (1913–1983) református lelkész, teológiai tanár, levéltáros
Koncz Sándor (?) debreceni galériatulajdonos